Lauwers ist der Name von:

 Lauwers, Fluss in den Niederlanden

Lauwers ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Lauwers (1914–1999), US-amerikanische Nachrichtendienstagentin
 Christophe Lauwers (* 1972), belgischer Fußballspieler
 Dimitri Lauwers (* 1979), belgischer Basketballspieler

 Herman Lauwers (* 1953), belgischer Politiker
 Willy Lauwers (1936–1959), belgischer Radsportler